

Persone 
 Daniele Campani (n. 1961) – batterista italiano
 Ferdinando Maria Campani (1702-1771) – pittore e decoratore di ceramiche italiano
 Giovanni Antonio Campani (1429-1477) – poeta italiano
 Giuseppe Campani (1635-1715) – ottico, astronomo e meccanico italiano
 Italo Gasperi Campani (1915-1999) – architetto italiano
 Lorenzo Campani (n. 1973) – cantautore italiano
 Luca Campani (n. 1990) – cestista italiano
 Matteo Campani degli Alimeni (1620 – dopo il 1678) – un presbitero, inventore, ottico e costruttore di orologi italiano
 Niccolò Campani o Campana detto Strascino (1478-1523) – poeta italiano
 Paolo Campani (1923-1991) – animatore, fumettista, regista sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Sandro Campani (n. 1974) – scrittore italiano

Altro 
 378076 Campani – asteroide della fascia principale
 Campani – popolazione italica appartenente al gruppo degli Osci 
 Câmpani – comune della Romania, ubicato nel distretto di Bihor, nella regione storica della Transilvania
 Furcifer campani – piccolo sauro della famiglia Chamaeleonidae, endemico del Madagascar

Pagine correlate 
 Campana